Siège de Bois-le-Duc (1601), du 15 juillet au  ;
 Siège de Bois-le-Duc (1603), du 19 août à septembre 1603 ;
 Siège de Bois-le-Duc (1629), pendant la guerre de Quatre-Vingts Ans, les Hollandais s'emparent de la ville possession espagnole depuis 1579 ;
 Siège de Bois-le-Duc (1794), du 23 septembre au . L'armée du Nord prend la ville aux Hollandais.

Sources 
 

Bois-le-Duc